Morelos steht für:

 Morelos, mexikanischer Bundesstaat
 zwei mexikanische Kommunikationssatelliten: Morelos 1 und Morelos 2

Orte in Mexiko:
 Morelos (Chiapas)
 Morelos (Chihuahua)
 Morelos (Coahuila)
 Morelos (Morelia), in Michoacán
 Morelos (Zacapu), in Michoacán
 Morelos (Oaxaca)
 Morelos (Xicotepec), in Puebla
 Morelos (Zaragoza), in Puebla
 Morelos (Tabasco)
 Morelos (Veracruz)
 Morelos (Zacatecas)

Gemeinden in Mexiko:

Morelos ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Morelos (* 1996), kolumbianischer Fußballspieler
 Jorge Morelos (* 1931), mexikanischer Fußballtorhüter
 José María Morelos (1765–1815), mexikanischer Priester und Unabhängigkeitskämpfer
 Sam Morelos (* 2005), philippinisch-amerikanische Schauspielerin